Dorchester peut signifier :

Un titre 
 Baron Dorchester, titre créé pour Guy Carleton premier Gouverneur général de l'Amérique du Nord Britannique

Un toponyme

Dorchester, une ville du Dorset,
Dorchester, une ville de l'Oxfordshire
 Évêque de Dorchester

Dorchester, paroisse du Nouveau-Brunswick ;
 Dorchester, village du Nouveau-Brunswick ;
 Dorchester, une ville du Middlesex de l'Ontario ;
 Dorchester, ancienne circonscription électorale du Québec ;
 Dorchester, district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Dorchester, ancien district électoral du Bas-Canada, de la province du Canada, de la Chambre des Communes du Canada ;
 Dorchester, district électoral du Bas-Canada de 1792 à 1838 ;
 Boulevard Dorchester, l'ancien nom du Boulevard René-Lévesque une artère principale de Montréal ;
 Rue Dorchester, artère majeure du quartier St-Roch de la ville de Québec.

Dorchester (Boston)
Dorchester (Illinois)
Dorchester (Iowa)
Dorchester (Nebraska)
Dorchester (New Hampshire)
Dorchester (Texas)
Dorchester (Wisconsin)
Comté de Dorchester (Maryland)

Navire
 USAT Dorchester ou USS Dorchester USAT Dorchester, navire de transport militaire américain, torpillé en convoi durant la seconde Guerre mondiale par le sous-marin allemand U-223, la nuit du .

Hôtel 
 Dorchester Hotel, à Londres (Royaume-Uni).

Homonymie de toponyme